Indiana Dunes National Lakeshore – federalny obszar chroniony w Indianie
 Park stanowy Indiana Dunes – park stanowy w Indianie